Häck kan avse:

 Häck (trädgård) – en rad av plantor som vanligtvis är av samma sort, och inramar, eller avdelar en trädgård
 Häck (formation) – en militär hedersvakt
 Häck (akter) – en båts akterskepp, akter om hjärtstocken
 Foderhäck – en anordning för utfodring av djur, en spjälsängsliknande behållare i vilken man lägger hö. Förekommer bland annat i uttrycket "att ha häcken full", lånat av tyska Hek som betyder 'grind', 'galler'.
 Häcklöpning – en gren i friidrott

Se även
 BK Häcken – en fotbollsklubb
 Sabelhäck – en hedersvakt som förekommer på bröllop och utförs vanligen av militärer med hjälp av blankvapen
 Skedhäck – ett husgeråd som används till hjälp för att förvara skedar mellan måltider
 Häckar